L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 14 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard. L'Américaine signe à cette occasion le dernier de ses 167 succès sur le circuit WTA (record absolu, hommes et femmes confondus).

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Appelmans et Laurence Courtois.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1994
France
Tennis en France en 1994
Tennis en février 1994